Tofte kan henvise til flere stednavne:
 Tofte (Klemensker Sogn) – en bebyggelse i Klemensker Sogn
 Tofte (Nebbelunde Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Nebbelunde Sogn
 Tofte (Skovby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Skovby Sogn
 Tofte (Valsgård Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Valsgård Sogn
 Tofte (Vidstrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vidstrup Sogn
 Tofte (Hurum) er en by i Hurum kommune i Buskerud fylke i Norge.
Se også
 Hans Mikkelsen Tofte, dansk højskoleleder (1825-1917)
 Tofta – navn på flere bebyggelser i Sverige